CCSP pode se referir a:

 Clube de Criação de São Paulo
 Centro Cultural São Paulo